Wanalinga (sanskryt: „leśny lingam”) – przezroczysty lub biały otoczak (wypolerowany przez wodę kamień), używany przez hinduistów podczas domowych obrzędów religijnych.

Przypisy 

Lingam i jego kult
Przedmioty stosowane w kulcie hinduistycznym